Denna lista tar upp alla städer med stadsrättigheter och kommunalt självstyre i Wyoming. För alla orter i Wyoming, se även :Kategori:Orter i Wyoming.

Wyoming har två typer av stadskommuner: cities och towns, där en city normalt har minst 4 000 invånare medan en mindre stadskommun kategoriseras som town.

Referenser

Noter 

 Lista
Städer i Wyoming